Фёдор Пло́тников:
 Плотников, Фёдор Васильевич (1903—1972) — Герой Советского Союза.
 Плотников, Фёдор Семёнович (1796/1797 — после 1853) — самарский городской голова.